Glauber je lahko:
 Johann Rudolf Glauber (1604 – 1670), nemško-nizozemski lekarnar in kemik.
 Roy Jay Glauber (1925 – 2018), ameriški fizik in nobelovec.
 Glauber, računalniški program.